Robert Adamson puede referirse a:

 Robert Adamson (1821-1848), fotógrafo británico;
 Robert Adamson (1852-1902), filósofo británico; o
 Robert Adamson (1985-), actor estadounidense.